Schuim (structuur), iets wat veel luchtbellen bevat
 Badschuim
 Brandblusschuim
 Scheerschuim
 Geëxpandeerd polystyreen, piepschuim
 Synthetisch schuim
 een luchtige lekkernij, zie: schuimpje (snoep), schuimblok en Haagse bluf

Zie ook 
 Lijst van schuimen
 Zeeschuim (doorverwijspagina)